Sclerophorata – klad stawonogów z podtypu szczękoczułkopodobnych i  nadgromady szczękoczułkowców, obejmujący pajęczaki i wielkoraki.

Cechą wyróżniającą przedstawicieli Sclerophorata spośród innych szczękoczułkowców jest występowanie zaplemnienia przy użyciu specyficznych spermatoforów. Są one dwubocznie symetryczne, a każda ich połówka, zwana skleroforem (stąd nazwa kladu), jest formowana ze struktur dodatkowych, które z kolei tworzone są przez skleryty krystaliczne. Uważa się takie zesklerotyzowane spermatofory za potencjalną synapomorfię pajęczaków i wielkoraków oraz element ich pierwotnego planu budowy.

Takson zdefiniowany jako pajęczaki+wielkoraki wprowadzony został po raz pierwszy w 1979 roku przez P. Weygoldta i H.F. Paulusa pod nazwą Metastomata. Nazwę tę oparto na rzekomej synapomorfii w postaci płytkowatej metastomy, nakrywającej ku tyłowi część rejonu sternalnego, jednak występowania tej cechy u pajęczaków nie udało się później dowieść. W 2011 roku C. Kamenz, A. Staude i J.A. Dunlop wprowadzili opartą na innej cesze nazwę Sclerophorata, która pozostała w użyciu. Sclerophorata tworzą wraz z Chasmataspidida oraz rodzajami Houia i Winneshiekia tworzą większy klad Dekatriata.

Przypisy 

Szczękoczułkowce